Stepnoi (Astrachan) – posjolok in de Russische oblast Astrachan
 Stepnoi (Brjansk) – posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Stepnoi (Tsjita) – posjolok in de Russische kraj Transbaikal
 Stepnoi (Krasnojarsk) – posjolok in de Russische kraj Krasnojarsk
 Stepnoi (Koersk) – posjolok in de Russische oblast Koersk
 Stepnoi (Orjol) – posjolok in de Russische oblast Orjol
 Stepnoi (Penza) – posjolok in de Russische oblast Penza
 Stepnoi (Sverdlovsk) – posjolok in de Russische oblast Sverdlovsk
 Stepnoi (Tjoemen) – posjolok in de Russische oblast Tjoemen
 Stepnoi (Oedmoertië) – dorp in de Russische republiek Oedmoertië
 Stepnoi (Voronezj) – posjolok in de Russische oblast Voronezj
 Stepnoi – in de jaren 1944-1957 de naam van de stad Elista in Kalmukkië